Bizimungu ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Bizimungu (* 1952), ruandischer General und mutmaßlicher Kriegsverbrecher
 Pasteur Bizimungu (* 1950), von 1994 bis 2000 Präsident von Ruanda